Il doppio del torneo di tennis Valladolid Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Matwé Middelkoop e Alexander Peya che hanno battuto in finale Jasper Smit e Stefan Wauters 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 James Auckland /  Daniel Kiernan (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Igor Zelenay (semifinali)

 Jaroslav Pospíšil /  Jan Vacek (primo turno)
 Jasper Smit /  Stefan Wauters (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2005